Бехукал де Окампо има више значења:

 Општина Бехукал де Окампо (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бехукал де Окампо (Бехукал де Окампо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику